Dionísio Albino Badin
Badin (Carolina do Norte)
Badin (Paquistão)

Desambiguação